Gowland ist der Familienname folgender Personen:
 Gibson Gowland (1877–1951), englischer Schauspieler
 Peter Gowland (1916–2010), US-amerikanischer Fotograf
 Tony Gowland (* 1945), englischer Radrennfahrer

Gowland steht für:
 Gowland (Buenos Aires), Ort in Argentinien

Siehe auch:
 Gauland